Osveja (jezero)
Osveja (naselje)